Грецька футбольна суперліга 2016—2017 — 81- ий сезон чемпіонату Греції з футболу. Чемпіоном став Олімпіакос.

Клуби і стадіони

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ПАОК позбавлений 3 очок.
2. Клуб Іракліс позбавлений 3 очок.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф 

 
 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Грецька Суперліга на soccerway 

Греція
Греція
2016 у грецькому спорті
2017 у грецькому спорті